Stadtsee ist die Bezeichnung mehrerer Seen, unter anderem

in Deutschland:
 Stadtsee (Bad Waldsee) in Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Stadtsee (Lychen) in Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Stadtsee (Mölln) in Mölln, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Stadtsee (Stendal) in Stendal, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Stadtsee (Strasburg) bei Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Stadtsee (Sulingen) in Sulingen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Templiner Stadtsee in Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Woldegker Stadtsee in Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer Stadtsee bei Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer Stadtsee (Eberswalde) bei Eberswalde, Brandenburg
 Stadtsee (Staufen im Breisgau) in Staufen im Schwarzwald

in Finnland:
 Stadtsee in Jyväskylä, siehe Jyväsjärvi

Stadtsee ist die Bezeichnung von
 Stadtsee (Stadtteil), Stadtteil Stendals, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt